Miejscowości w Australii
 Riverview – dzielnica (przedmieście), położona na terenie samorządu lokalnego Lane Cove, wchodzącego w skład aglomeracji Sydney

 Miejscowości w Kanadzie
 Riverview – miasto w prowincji Nowy Brunszwik, w hrabstwie Albert

 Miejscowości w USA
 Riverview – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Escambia
 Riverview – jednostka osadnicza w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Riverview – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hillsborough
 Riverview – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Riverview – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Riverview – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie York
 Riverview – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
 Riverview – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Wise

 Gminy w USA
 Riverview (ang. Riverview Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie
 Riverview (ang. Riverview Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
 Riverview (ang. Riverview Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto